Das Wort Otzberg bezeichnet

 eine Gemeinde in Südhessen, siehe  Otzberg
 die Veste Otzberg, eine Burg im Odenwald 
 einen 367 m hohen erloschenen Vulkan, siehe Otzberg (Vulkan)
 ein kurpfälzisches Oberamt, siehe Oberamt Otzberg
Gans von Otzberg, Adelsgeschlecht